Koschljakow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Nikolajewitsch Koschljakow (1930–2021), russischer Ozeanograph und Hochschullehrer
 Nikolai Sergejewitsch Koschljakow (1891–1958), russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Wladimir Nikolajewitsch Koschljakow (1922–2009), russischer Mathematiker und Mechaniker